

Musica
Headlines – singolo del 2010 degli Alcazar
Headlines (Friendship Never Ends) – singolo del 2007 delle Spice Girls
Headlines – album del 1982 dei Flash and the Pan
Headlines – album del 2010 delle The Saturdays
Headlines – singolo del 2011 di Drake

Cinema
Headlines – film muto del 1925 diretto da Edward H. Griffith